«Thank You for the Venom» — другий сингл гурту My Chemical Romance з альбому Three Cheers for Sweet Revenge.

Список композицій 
 Всі пісні написані My Chemical Romance, крім вказаних випадків.

Чарти

Історія видання 

Сингли за алфавітом
Сингли 2004
Пісні My Chemical Romance
Пісні 2004
Англомовні пісні
Рок-пісні
Грудень 2004